La Frauen 2. Liga è la seconda categoria del campionato austriaco di calcio femminile. Si compone di due gironi (Mitte/West e Ost/Süd) che, per la stagione 2012-2013, comprendono rispettivamente 11 e 12 squadre, per un totale di 23 formazioni iscritte al campionato.

Nella stagione 2010-2011 erano 28 le società iscritte, con tre gironi attivi.. Le vincitrici dei tre gruppi disputavano un torneo per la promozione in Frauenliga, insieme all'ultima classificata di tale campionato.

In passato i gironi erano stati fino a quattro.

Organico odierno

Mitte/West
 HSV Wals
 Wacker Innsbruck II
 Union Geretsberg
 Union Wolfern
 SV Garsten

 SPG Lustenau
  II
 SV Taufkirchen
 ASKÖ Dionysen
 FC Rot-Weiß Rankweil

Ost/Süd
 Südburgenland II
 Spratzern II
 Neulengbach Juniors

 DFC Leoben
 ASK Erlaa
 Landhaus Vienna II
 SPG Wr. Neustadt/Gloggnitz
 Hornstein
 SPG Sturm Graz Damen/Stattegg
 ASK Baumgarten

Albo d'oro

Einteilung in Mitte/West und Ost/Süd (2011/12)

Note

Collegamenti esterni

Campionato austriaco di calcio femminile